Cristópolis, município brasileiro do estado da Bahia
Cavala (Grécia), cidade da Grécia, chamada na Idade Média de Christoupolis
Monróvia, capital da Libéria, originalmente batizada Christopolis
Tiana (Capadócia), cidade até a Idade Média chamada de Cristópolis

Desambiguações de topônimos